Der Koch steht für:

 Der Koch (Monet), Gemälde von Claude Monet (1882)
 Der Koch (1918), US-amerikanischer Kurzfilm von Roscoe Arbuckle
 Der Koch (Roman), Roman von Martin Suter (2010)
 Der Koch (2014),  deutsche-schweizerisch-indischer Film von Ralf Huettner